El término radio de giro puede referirse a:

 Radio de giro (vehículos) distancia mínima en la cual un vehículo puede girar, determinando el área necesaria para esa actividad.
 Radio de giro (ingeniería estructural) una magnitud geométrica de la sección trasnversal de un prisma mecánico y elemento resistente unidimensional.
 Radio de giro (cinemática) se refiere al radio de curvatura de la trayectoria de una partícula material.